Идалготитлан има више значења:

 Општина Идалготитлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Идалготитлан (Идалготитлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Идалготитлан (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику